Knabenburg steht für

 Knabenburg, ein pornographischer Film von Sebastian Bleisch
 Knabenburg (Hameln), eine historische Straße in Hameln
 Knabenburg (Lauenstein), ein denkmalgeschütztes Anwesen in Lauenstein, Landkreis Hameln-Pyrmont